Антон Михайлович Фроло́в-Багре́ев () — русский и советский учёный-винодел, специалист по игристым винам, глава российской школы ампелографов-шампанистов.

Биография 

Родился в Тобольске в семье Михаила Фёдоровича Фролова-Багреева, управляющего в Министерстве Государственных имуществ по Тобольской губернии.

Учился в Омской гимназии; переехав с отцом в Петербург, окончил Ларинскую гимназию.

В 1902 году с дипломом 1-й степени окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Благодаря рекомендательным письмам Д. И. Менделеева в 1902—1904 годы стажировался в Европе:
 в лаборатории профессора Йоргенсена (Копенгаген) — по микробиологии бродильных производств,
 у профессора  (Гайзенхайм) — в качестве вольнослушателя и практиканта при ,
 в Бордо — по вопросам производства белых и красных столовых, сотернских вин,
 в Порту и на острове Мадейра — по технологии приготовления крепких и десертных вин.
В 1903 году как обладатель диплома 1-й степени императорского университета утверждён в чине коллежского секретаря.

С 1904 года работал химиком шампанского производства в Абрау-Дюрсо. В 1905 году был уволен за участие в революционных выступлениях рабочих (участвовал в митингах рабочих Абрау-Дюрсо, подписал петицию, направленную против самодержавия) и в 1905—1906 годы работал в Ишимском поземельно-устроительном отряде.

С 1906 года — химик-винодел в Никитском ботаническом саду; оставался под надзором полиции. В 1911 году пожалован в надворные советники. В 1912 году изучал энзимы у профессора  () и бактериологию вин в лаборатории профессора Г. Мюллера-Тургау (Веденсвиль, Швейцария).

В 1915—1919 годы — директор Бессарабского среднего училища виноградарства и виноделия (Кишинёв), одновременно заведовал Бессарабской винодельческой опытной станцией. В 1915 году пожалован в коллежские советники, в 1916 — в статские советники.

В 1919 году, после оккупации Бессарабии Румынией, с семьёй вернулся в Абрау-Дюрсо — восстанавливал винодельческое хозяйство, защищал шампанский завод от разграбления отступавшими белыми войсками. Возглавлял шампанское производство в Абрау-Дюрсо в 1919—1942 годы. Одновременно организовывал мадерную камеру в Новочеркасске (1924), читал лекции в Донском сельхозинституте (1926); с 1930 года — профессор, затем заведующий кафедрой виноделия Краснодарского института специальных технических культур / Кубанского сельскохозяйственного института. В 1923 и 1936 годах изучал достижения виноделия в Германии, Франции, Италии. В 1938 по его предложению Кубанский сельхозинститут был преобразован в Краснодарский институт виноделия и виноградарства.

С 1938 года — главный шампанист треста Главвино СССР. В 1942 году вступил в КПСС. При эвакуации из Краснодара (1942) выехал в Грузию, откуда по указанию А. И. Микояна вызван в Москву — стал главным шампанистом страны. Одновременно (с 1943) — заведующий кафедрой технологии виноделия Московского технологического института пищевой промышленности.

Знал французский, немецкий и итальянский языки. Писал стихи, занимался живописью.

Умер 13 августа 1953 года. Похоронен в Москве на  (участок № 2).

Научная деятельность 
В 1926 году утверждён в звании профессора, в 1937 году присуждена степень доктора сельскохозяйственных наук.

Основные направления исследований:
 химия и технология вина.
Достижения:
 исследовал 420 сортов винограда,
 исследовал брожение в присутствии серы, влияние света на размножение дрожжей и брожение,
 изучил морфолого-физические свойства хересных дрожжей (1909—1913),
 обосновал и осуществил на практике конвейерное производство игристого вина на основе способа резервуарной шампанизации в аппаратном исполнении.
Акротофор системы Фролова-Багреева (СССР) — вертикально расположенный стальной цилиндр, состоящий из двух частей, соединённых фланцами со сферическим днищем и крышкой. Ёмкость А. 5000 и 10000 л; существуют малые модели — 350 и 500 л. Внутренняя поверхность покрыта эмалью; снаружи А. имеет три размещенные по высоте рубашки для охлаждения циркуляции в них рассолом шампанизируемого вина с целью замедления брожения. А. снабжен термоизоляцией и арматурой для заполнения и выпуска вина, контроля за процессом и выгрузки осадка. Длительность шампанизации в А. — 26 суток.
Научные основы технологии хереса получили развитие в трудах М. А. Герасимова, Н. Ф. Саенко, Н. Н. Простосердова, А. А. Преображенского, Г. Г. Агабальянца.

Заводами резервуарной шампанизации стали заводы шампанского в Тбилиси, Ростове-на-Дону, Харькове, позднее — в Москве, Ленинграде, Горьком, Одессе. Развитие способа резервуарной шампанизации исследованиями Г. Г. Агабальянца, А. С. Мержаниана, С. А. Брусиловского привело к созданию способа шампанизации вина в непрерывном потоке.

Член Физико-химического общества по отделению химии (1926).

Избранные труды 

 Ампелография СССР / Отв. ред. проф. А. М. Фролов-Багреев: Т. 1-6. — М.: Пищепромиздат, 1946—1956.
 Т. 1 / Сост.: П. А. Баранов, Я. Ф. Кац, М. А. Лазаревский [и др.]. — 1946.
 [Т.] 2. — 1953. — 404 с.
 [Т.] 3. — 1954. — 396 с.
 [Т.] 4. — 1954. — 420 с.
 [Т.] 5. — 1955. — 440 с.
 [Т.] 6. — 1956. — 432 с.
 Фролов-Багреев А. М. Руководство к химическому анализу сусла и вина для практиков и энохимиков / Сост. по  А. Фролов-Багреев. — Ялта : тип. Н. Р. Лупандиной, 1910. — 203+4+2 с., 1 л. табл.
 Фролов-Багреев А. М. Технический контроль в производстве столовых вин. — Ростов-н/Д : Сев.-Кав. вин.-трест, 1926. — 66 с.
 Фролов-Багреев А. М. Труды по химии и технологии вина : [В 2 т.]. — М.: Пищепромиздат, 1958—1959.
 Т. 1 : Советское шампанское : Технический контроль в виноделии столовых вин. — 1958. — 355 с.
 Т. 2 : Химия винограда и продуктов его переработки : Избр. статьи. — 1959. — 356 с.
 Фролов-Багреев А. М. Химия вина. — [2-е изд.]. — Ростов-н/Д: Сев.-Кавказ. винтрест, 1927. — 263 с.
 Фролов-Багреев А. М., Рябченко И. М., Клоц Э. Я. Микроорганизмы плодово-виноградных сусел и вин. — М.; Л.: Снабтехиздат, 1933. — 304 с.
учебники
 Фролов-Багреев А. М. Советское шампанское : Технология производства шампанских (игристых) вин : Допущ. ВКВШ при СНК СССР в качестве учеб. пособия для вузов Наркомпищепрома СССР. — М.: Пищепромиздат, 1943. — 272 с.
 — [2-е изд.]. — М.: Пищепромиздат, 1948. — 272 с.
 Фролов-Багреев А. М., Агабальянц Г. Г. Химия вина : [Учебник для вузов пищевой пром-сти]. — М.: Пищепромиздат, 1951. — 392 с.
 Фролов-Багреев А. М., Агабальянц Г. Г. Химия и методы исследования продуктов переработки винограда : Допущ. Наркомснабом СССР как учеб. пособие для вузов. — М.; Л.: Снабтехиздат, 1933. — 368 с.
переводы
 Лаборд Ж. Б. Курс виноделия / Пер. с фр. с примеч. А. Фролов-Багреев и Г. Барберон. — СПб.: А. Ф. Девриен, 1911. —  Созревание винограда ; Алкогольное брожение ; Приготовление белых, красных и десертных вин. — 16+296 с.

Награды и звания 

 орден Святого Станислава III степени (1910);
 орден Святой Анны III степени (1912);
 орден Святой Анны II степени (1916);
 три ордена Трудового Красного Знамени (1936, 1948, 1950);
 орден Ленина (1942);
 Сталинская премия третьей степени (1942) — за изобретение новой аппаратуры и метода изготовления шампанских вин;
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1.2.1943).

См. также 
 Советское шампанское
 Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо»

Примечания

Литература 
 
 Кишковский З. Н. Человек—легенда // Виноград и вино России. — 1997. — № 6. — С. 63—65.
  Фролов-Багреев : [Основоположник технологии игристых вин]. — Краснодар : КубГТУ, 2001. — 30 с. — 150 экз. — ISBN 5-8333-0036-3

Ссылки 
 

Выпускники Ларинской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Химики СССР
Химики России
Химики XX века
Виноделы Российской империи
Виноделы СССР
Статские советники
Русское физико-химическое общество
Преподаватели Донского государственного аграрного университета
Преподаватели Кубанского технологического университета
Преподаватели МГУПП
Члены КПСС